Arvo Salminen, hockeyeur finlandais ;
 Arvo Salminen, homme politique finlandais.